Miejscowości w USA:
 Hilliard – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Nassau
 Hilliard – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Franklin
Miejscowości w Kanadzie:
 Hilliard – miejscowość w prowincji Ontario

Osoby noszące nazwisko Hilliard:
 Nicholas Hilliard – szesnastowieczny malarz angielski
 Hilliard Ensemble – współczesny kwartet wokalny nazwany na cześć malarza